Myzostoma tuberculatum är en ringmaskart som beskrevs av Jägersten 1937. Myzostoma tuberculatum ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
tuberculatum